Jack Thompson (1904–1946) – amerykański bokser
 Jack Thompson (ur. 1940) – australijski aktor
 Jack Thompson (ur. 1951) – amerykański aktywista